Hagenfels bezeichnet:

 Erhard Hagen von Hagenfels, Bürgermeister von Bayreuth
 Burgstall Hagenfels, eine abgegangene Höhenburg bei Bischofswiesen in Bayern